Николай Новик:
 Новик, Николай Исаакович (1896—1944) — герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны в России (Белая армия), кинопродюсер в Германии и Франции, участник французского сопротивления.
 Новик, Николай Петрович (1920—1944) — Герой Советского Союза.